De Engelse voetbalclub Wolverhampton Wanderers FC speelt sinds 1959 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Wolverhampton Wanderers

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Engeland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC